Hoffmann nebo Hofmann může znamenat:

příjmení osob
 Anton Hoffmann – slovenský politik
 Albert Hofmann (1906–2008) – švýcarský vědec
 André Hoffmann – více různých osobností (rozcestník)
 Antonie Hofmanová (1923–2009) – česká katechetka
 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798–1874) – německý spisovatel
 Camill Hoffmann (1878–1944) – německý spisovatel
 Corinne Hofmannová (* 1960) – švýcarská spisovatelka
 Dieter Hoffmann (1942–2016) – východoněmecký sportovec atlet
 Eduard Hoffmann (1896–1980) – švýcarský typograf
 Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, pseudonym E. T. A. Hoffmann (1776–1822) – německý spisovatel, hudební skladatel, karikaturista, kritik, dirigent a malíř
 Ferdinand Hofmann z Grünpichlu (1540–1607) – český šlechtic rakouského původu, prezident dvorské komory a bibliofil
 Ferdinand Hoffmann – slovenský divadelník
 František Hoffmann (1920–2015) – český historik
 Franz Hofmann (poslanec Říšské rady) (cca 1849–1907) – sudetoněmecký pedagog a politik z Opavy, poslanec Říšské rady
 Franz Friedrich Alexander Hoffmann (1814–1882) – německý spisovatel
 Friedrich Hoffmann (* 1922) – německý spisovatel
 Fritz Hofmann (1871–1927) – německý sportovec, atlet
 Gert Hofmann (1931–1993) – německý dramatik a spisovatel
 Giselher W. Hoffmann (* 1958) – německý spisovatel
 Gustav Hoffmann (1820–1872) – českoněmecký podnikatel a politik z Prahy, poslanec zemského sněmu
 Hans Hofmann (1880–1966) – německý malíř
 Hans Hoffmann (kolem 1530 – 1591) – německý renesanční malíř a kreslíř
 Heinrich Hoffmann (1809–1894) – německý spisovatel
 Heinrich Hoffmann (1885–1957) – německý fotograf a aktivní tvůrce nacistické propagandy
 Jan Hoffmann (* 1955) – německý krasobruslař
 JUDr. Jan Hofmann (* 1952) – český podnikatel v dopravě
 Johann Hoffmann (1908–1974) – rakouský fotbalista
 Jörg Hoffmann – více různých osobností (rozcestník)
 Josef Hoffmann (Josef František Maria Hoffmann; 1870–1956) – česko-rakouský architekt a designér
 Josef Hofmann (1858–1943) – českoněmecký etnograf, pedagog a politik z Karlovarska
 Jules A. Hoffmann (* 1941) – francouzský biolog a imunolog, nositel Nobelovy ceny
 Julius Hofmann – více různých osobností (rozcestník)
 Karel Hoffmann – Karel Hofmann – Karel Hoffman – více různých osobností (rozcestník)
 Kurt Hoffmann (1910–2001) – německý filmový režisér
 Leopold Friedrich von Hofmann (1822–1885) – rakouský právník a politik, ministr financí Rakouska-Uherska
 Louis Hofmann (* 1997) – německý herec
 Luc Hoffmann (1923–2016) – švýcarský ornitolog, ochránce přírody a filantrop
 Martin Hofmann (* 1978) – český herec
 Martin Hoffmann (* 1955) – německý fotbalista a trenér
 Max Hoffmann – (1869–1927) – německý generál
 Max Hoffmann (politik) (1878-???) – československý meziválečný politik, poslanec za německou sociální demokracii
 Mirek Hoffmann (* 1935) – český countryový zpěvák
 Otto Hofmann (1896-1982) – SS-Gruppenführer, šéf Hlavního úřadu pro otázky rasy a osídlování (RuSHA) nacistické Třetí říše
 Pavel Hofmann (* 1938) – český sportovec, veslař
 Pavel Hoffmann (* 1931) – slovenský ekonom a politik
 Peter Hofmann (1944–2010) – německý operní pěvec
 Vinzenz Hofmann (1857–1933) – českoněmecký politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 Wolf Hoffmann (* 1959) – německý hudebník
 Wolfgang Hofmann (1941–2020) – německý judista
 Zuzana Hofmannová, rozená Charvátová (1959–2012) – česká horolezkyně

jiné významy
 Hoffman (film) – britský film z roku 1970
 Hoffmannovy povídky – opera Jacquea Offenbacha

Související články 
 Hofman
 Hoffman

Německá příjmení
Židovská příjmení